Korgan (district), een Turks district in de provincie Ordu
 Korgan (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Korgan